PLXNA3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 871 амінокислот, а молекулярна маса — 207 703.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, фосфопротеїнів. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки